Khitan bezeichnet: 
 eine alternative Schreibweise für Chitan, dem islamischen Beschneidungsritual
 eine alternative Schreibweise für das nordostasiatische Volk der Kitan
 die Schrift der Kitan, siehe Kitan-Schrift